La Province centrale, ou province du centre peut faire référence à l’une des subdivisions suivantes :
 Province du Centre (Cameroun), devenue la région du Centre en 2008
 Province centrale (Kenya) au Kenya
 Province centrale (Papouasie-Nouvelle-Guinée) en Papouasie-Nouvelle-Guinée
 Province centrale (Salomon) aux îles Salomon
 Province du Centre (Sri Lanka) au Sri Lanka
 Province centrale (Zambie) en Zambie.

Homonymie de toponyme